Bucherhof ist der Ortsname von

 Bucherhof (Langenneufnach), Ortsteil der Gemeinde Langenneufnach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Bucherhof (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern